Die The Windy City Open 2020 fanden vom 27. Februar bis 4. März 2020 in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2018 waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Nour El Tayeb bei den Damen. Den Wettbewerb bei den Herren gewann Ali Farag, der sich mit 12:14, 9:11, 11:7, 11:6 und 11:1 gegen Paul Coll durchsetzte. Bei den Damen besiegte Nour El Sherbini im Finale Raneem El Weleily mit 11:8, 8:11, 11:8, 6:11 und 11:9 und gewann damit erstmals das Turnier. Während es für Farag der 19. Titelgewinn auf der Tour war, war es für El Sherbini der 21. Titel.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Shahjahan Khan bei den Herren sowie Hana Moataz bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 250.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2020
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20